Eskil peut désigner :

Localités 
 Eskil, une ville et un district de la province d'Aksaray, en Turquie.

Prénoms 
 Eskil de Lund (mort en 1181), ecclésiastique danois ;
 Eskil de Tuna (mort en 1069), missionnaire anglo-saxon ;
 Eskil Erlandsson (1957), personnalité politique suédoise ;
 Eskil Suter (1967), un pilote suisse ;
 Eskil Vogt (1974), un scénariste norvégien ;
 Johan Eskil Hindersson (1869-1941), un architecte finlandais ;
 Mårten Eskil Winge (1825-1896), un peintre suédois.

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme